Зеленовка (Зелёновка) — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Зеленовка — село в Карасуском районе Костанайской области.

Россия 
 Зеленовка — деревня в Омском районе Омской области.
 Зеленовка — село в Переволоцком районе Оренбургской области, ликвидировано в 1998 г.
 Зеленовка — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Зеленовка — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Зеленовка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Зелёновка — село в Спасском районе Приморского края.
 Зеленовка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Зеленовка — село в Ставропольском районе Самарской области.
 Зеленовка — село в Тетюшском районе Татарстана.
 Зеленовка — деревня в Вурнарском районе Чувашии.
 Зеленовка — деревня в Канашском районе Чувашии.

Украина 
 Зеленовка — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Зеленовка — село в Приморском районе Запорожской области.
 Зелёновка — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Зеленовка — село в Первомайском районе Харьковской области.
 Зеленовка — посёлок городского типа в Херсонском городском совете Херсонской области.
 Зеленовка — село в Бахмачском районе Черниговской области.

См. также 
 Зеленковка
 Зеленёвка